

Personnalités 

Creed Bratton, acteur et chanteur américain ;
Creed Taylor, producteur de jazz américain ;
Frederick G. Creed, inventeur canadien ;
Linda Creed, parolière américaine ;
Martin Creed, artiste contemporain britannique ;
Michael Creed, homme politique irlandais ;
Peter Creed, joueur de squash gallois.

Devises 
Le Rifleman's Creed est la doctrine essentielle de l'US Marine Corps  ;
Le Ranger Creed est l'enseignement donné dans l'infanterie légère américaine  ;
Le U.S. Soldier's Creed est l'ensemble des valeurs et morales donnés dans l'armée américaine.

Musique 
Creed est un groupe de rock américain originaire de Floride classé dans la catégorie alternatif/chrétien  ;

 Creed Taylor Inc, un ancien label de jazz américain.

Cinéma 
Dans la saga Rocky, Creed peut désigner des films :
Creed : L'Héritage de Rocky Balboa (Creed), sorti en 2015.
Creed 2, sorti en 2018
Creed 3, sorti en 2023
Et des personnages :
 Apollo Creed
 Adonis Creed

Acronyme 
 Le Centre de Recherches pour l'Environnement, l'Énergie et le Déchet de la société Veolia Environnement, basé à Limay

Autres 
 Creed est une maison anglaise de couture créée au , qui comptait l'impératrice Eugénie parmi ses clients et qui s'est lancée ensuite dans les parfums.